Dunlop World Challenge 2013 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в японском городе Тоёта.

Соревнования прошли с 18 по 24 ноября на крытых ковровых кортах комплекса Sky Hall Toyota.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Михал Пшисенжний
 женский одиночный разряд:  Штефани Фёгеле
 мужской парный разряд:  Филипп Освальд /  Мате Павич
 женский парный разряд:  Эшли Барти /  Кейси Деллакква

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Мэттью Эбден обыграл  Юити Сугиту со счётом 6-3, 6-2.
 Эбден выигрывает свой 4-й титул в 6-м финале на соревнованиях этого тура в сезоне-2013.

Женщины 

 Луксика Кумкхум обыграла  Хироко Кувату со счётом 3-6, 6-1, 6-3.
 Кумкхум выигрывает 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Чейз Башанан /  Блаж Рола обыграли  Маркуса Даниэлла /  Артёма Ситака со счётом 4-6, 6-3, [10-4].

Женщины 

 Сюко Аояма /  Мисаки Дои обыграли  Эри Ходзуми /  Макото Ниномию со счётом 7-61, 2-6, [11-9].
 Аояма выигрывает 3-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в туре федерации.
 Дои выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Dunlop World Challenge

 Мировой тур ATP Challenger 2013
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Япония
Теннис
Ноябрь 2013 года
2013